Les élections régionales de 1949 dans le Land de Salzbourg () se sont tenues en Autriche dans le land de Salzbourg, le . 

1949
Salzbourg
Octobre 1949